

Генерал-Колево () — село в Варненській області. Входить до складу общини Вилчий Дол.
 Генерал-Колево () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.